Bitva o Nanking je název několika velkých bitev:
 Bitva o Nanking (1853) – jedna z prvních velkých bitev v povstání tchaj-pchingů, odehrála se v období od 8. do 19. března 1853
 Bitva o Nanking (1856) – druhá bitva o Nanking v povstání tchaj-pingů, odehrála se v období od 1. června do 1. srpna 1856
 Bitva o Nanking (1864) – poslední bitva povstání tchaj-pchingů, odehrála se v období od února do srpna 1864
 Bitva o Nanking (1937) – jedna z bitev druhé čínsko-japonské války, odehrála se v období od 1. do 13. prosince 1937, jejím následkem byl nankingský masakr (též zván znásilnění Nankingu)